Petr Taticek (né le  à Rakovnik en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Kladno, il joue se premiers matchs dans l'Extraliga en 2000. Choisi en huitième position par les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie lors de la sélection européenne 2001 de la Ligue canadienne de hockey, il part en Amérique du Nord. Il débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est repêché en première ronde en neuvième position au total par les Panthers de la Floride lors repêchage d'entrée dans la LNH 2002. Il passe professionnel en 2004 avec le Rampage de San Antonio, club ferme des Panthers dans la Ligue américaine de hockey. Il joue le premier de ses trois matchs de LNH le  chez les Mighty Ducks d'Anaheim. En 2007, il signe au HC Davos. L'équipe dirigée par Arno Del Curto remporte la LNA 2007, 2009 et 2011.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 || HC Kladno || Extraliga||4||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||HC Kladno||Extraliga||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||Greyhounds de Sault Ste. Marie||LHO||60||21||42||63||32||6||3||3||6||4
|-
|2002-2003||Greyhounds de Sault de Ste. Marie||LHO||54||12||45||57||44||4||1||0||1||0
|-
|2003-2004||Rampage de San Antonio||LAH||63||4||15||19||6||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Rampage de San Antonio||LAH||67||7||15||22||21||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Bucks de Laredo||LCH||4||2||5||7||0||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Aeros de Houston||LAH||44||9||21||30||10||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Panthers de la Floride||LNH||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton||LAH||17||4||4||8||7||1||0||0||0||2
|-
|2006-2007||Bears de Hershey||LAH||1||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Kladno||Extraliga||10||0||2||2||6||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Davos||LNA||15||4||1||5||8||17||3||4||7||10
|-
|2007-2008||HC Davos||LNA||29||6||2||8||47||12||1||6||7||2
|-
|2008-2009||HC Davos||LNA||50||6||15||21||20||21||4||5||9||12
|-
|2009-2010||HC Davos||LNA||48||16||19||35||22||6||3||3||6||4
|-
|2010-2011||HC Davos||LNA||38||14||17||31||60||14||7||8||15||4
|-
|2011-2012||HC Davos||LNA||49||26||15||41||10||4||0||1||1||0
|-
|2012-2013||HC Davos||LNA||21||5||5||10||20||4||0||2||2||2
|-
|2013-2014||HC Lev Prague||KHL||8||1||1||2||8||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HC Davos||LNA||4||0||1||1||2||2||0||0||0||25
|-
|2014-2015||ERC Ingolstadt||DEL||43||12||28||40||36||18||4||12||16||39
|-
|2015-2016||ERC Ingolstadt||DEL||44||13||21||34||24||2||2||1||3||0
|-
|2016-2017||ERC Ingolstadt||DEL||52||13||25||38||42||2||0||1||1||0
|-
|2017-2018||ERC Ingolstadt||DEL||44 ||3 || 11 || 14 || 18 || 5 || 	0 || 1 || 1 ||	0
|-
|2018-2019||ERC Ingolstadt||DEL||28 ||2 || 4 || 6 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 ||	0
|-
|2019-2020||ERC Ingolstadt||DEL||18||0||0||0||2||-||-||-||-||-

|2003|| République tchèque|||Championnat du monde -20 ans||6||0||1||1||4||Sixième place
|-
|2006||HC Davos||Coupe Spengler||5||0||2||2||0||Vainqueur
|-
|2008||HC Davos||Coupe Spengler||4||2||0||2||2||Troisième place
|-
|2010||HC Davos||Coupe Spengler||3||2||2||4||0||Demi-finale
|-
|2011||HC Davos||Coupe Spengler||4||3||2||5||0||Vainqueur
|-
|2012||HC Davos||Coupe Spengler||5||0||3||3||0||Finale
|-
|2015||ERC Ingolstadt||Ligue des champions||4||3||2||5||4||Phase de groupe
|-
|2016||ERC Ingolstadt||Ligue des champions||6||5||5||10||6|| tour
|-
|2017||ERC Ingolstadt||Ligue des champions||4||1||1||2||2||Phase de groupe

Notes et références 

Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Kladno
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur allemand de hockey sur glace
Naissance en septembre 1983
Naissance à Rakovník
Naissance en Tchécoslovaquie